Анатолий Силин:
 Силин, Анатолий Борисович (род. 1954) — российский музыкант и композитор.
 Силин, Анатолий Дмитриевич (1937—2017) — советский и российский режиссёр, сценарист, критик.
 Силин, Анатолий Николаевич (род.1946) - профессор, доктор социологических наук, заслуженный деятель науки РФ, почетный работник Тюменского индустриального университета, лауреат областной премии им. В.И. Муравленко, серебряной медали РАН им. Петирима Сорокина и др.